

Unité de mesure 

Le minot est une ancienne mesure de capacité pour les matières sèches, qui contenait la moitié d'une mine. Dans certaines régions et pour certaines denrées il équivalait à trois boisseaux, soit .

Le minot de Paris contenait un pied cube, soit .

Le minot de pommes est une quantité de  de pommes.

Par extension, un minot ou mino désigne un enfant, un gamin, notamment dans le sud de la France.

Patronyme 
 Charles Sedgwick Minot (1852-1914), biologiste américain.
 Jean-Louis Toussaint Minot (1772-1837), homme politique français.
 Maxime Minot (1987-), homme politique français.
 Susan Minot (1956), écrivaine américaine.

Toponyme 
 Minot est une commune française de la Côte-d'Or ;
 Minot est une ville du Dakota du Nord (États-Unis).
 Minot est une ville du Maine (États-Unis).

Références 

Unité de volume
Unité de mesure ancienne française
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme